Diospyros digyna är en tvåhjärtbladig växtart som beskrevs av Nikolaus Joseph von Jacquin. Diospyros digyna ingår i släktet Diospyros och familjen Ebenaceae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Ljungordningen
digyna